Le nom de Messer peut se référer à :

Messer, une entreprise de fabrication de gaz industriels, avec Messer France pour filiale.
Alfred Messer, créateur de l'entreprise homonyme.
August Messer (1867-1937), psychologue de l'école de Wurtzbourg. 
  (1909-1973), musicien et chef d’orchestre country canadien († ).
John Rissler Messer (1941-), homme politique provincial canadien.
Messer, une arme blanche du Moyen Âge.
 Messer Barn, une grange du comté de Sevier, dans le Tennessee, aux États-Unis.
Messer, recueil de poèmes publié par Till Lindemann, chanteur du groupe de metal industriel allemand Rammstein.

Homonymie de patronyme